Галилео Галилей — учёный
 Галилео Галилей (фильм) — фильм
 Галилео Галилей (судно) — океанский лайнер
 Галилео Галилей (опера)
Пиза (аэропорт) — международный аэропорт имени Галилео Галилея в Италии.